

Неседа — місто, штат Вісконсин
 Неседа — селище, штат Вісконсин